Terquem ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Terquem (1831–1887), französischer Physiker